Publio Elio Peto fu il nome di più personaggi della Repubblica romana:

 Publio Elio Peto console nel 337 a.C.;
 Publio Elio Peto console nel 201 a.C.